Goričko lahko pomeni

 Goričko, pokrajina v severovzhodni Sloveniji
 Goričko, Hrvaška, naselje v Koprivničko-križevaški županiji

Poleg tega je lahko tudi

 Goričko narečje, narečje, ki ga govorijo na Goričkem
 Gorička, naselje v Sisaško-moslaviški županiji
 Gorički Brežiček, potok na Cerkniškem polju